Усолово — название нескольких населённых пунктов:
 Усолово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Усолово — деревня в Угличском районе Ярославской области.